Rubiataba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rubiataba (ort), Goiás, 
 Rubiataba (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar